Adan (Bandar Dua), dorp in Indonesië.
 Adan (Tangan-Tangan), dorp in Indonesië.
 Edain, volk uit de boeken van J.R.R. Tolkien.